Kanton Seclin-Nord, een kanton van het Franse Noorderdepartement
 Kanton Seclin-Sud, een kanton van het Franse Noorderdepartement